Kylmäniemi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kylmäniemi (ö, lat 66,74, long 27,45), Lappland, Östra Lappland, 
 Kylmäniemi (ö, lat 66,66, long 27,65), Lappland, Östra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar